Jihoslovanské příjmení Markovič znamená syn Marka, nosí jej více osobností:

 Markovič (šlechtický rod) – jméno maloruského šlechtického rodu, někteří členové se psávali též popolštěnou formou Markevič
 Afanasij Vasiljevič Markovič – maloruský etnograf
 Aleksandar Marković – šéfdirigent Filharmonie Brno 
 Ante Marković (1924–2011) – jugoslávský politik, poslední premiér SFRJ
 Boban Marković – srbský trumpetista
 Duško Marković (* 1958) – černohorský politik, premiér Černé Hory
 Ivan Markovič (1888–1944) – slovenský politik, novinář a právník
 Jakub Markovič (* 2001) – český fotbalový brankář 
 Jakub Markovič (překladatel) (1916–1965) – překladatel z jidiš a angličtiny
 Jiří Markovič (1942–2022) – pražský kriminální vyšetřovatel vražd
 Jozef Markovič (* 1959) – slovenský hokejista
 Július Markovič – slovenský podnikatel
 Karol Markovič (ekonom) – slovenský ekonom a protifašistický bojovník
 Karol Markovič (historik) – slovenský duchovní, pedagog a historik
 Lazar Marković – srbský fotbalista
 Mária Markovičová – slovenská herečka
 Matej Markovič – slovenský duchovní, filozof a básník
 Milan Markovič (* 1943) – slovenský herec, bavič a moderátor
 Milan Markovič (Diamond Race) – prezident závodu Diamond Race
 Mina Markovič (* 1987) – slovinská reprezentantka ve sportovním lezení
 Miroslav Marković – srbský fotbalista
 Pavol Markovič – slovenský duchovní a spisovatel
 Peter Markovič – slovenský politik
 Rudolf Markovič – slovenský právník a politik
 Robert Markovič – český taxikář, který jako první v České republice dostal experimentální lék remdesivir
 Svetozar Marković (1846—1876) – srbský filozof a literární kritik
 Štěpán Markovič (* 1958) – český saxofonista, skladatel a pedagog
 Vasilij Michajlovič Markovič – běloruský velvyslanec v Česku
 Eduard Markovič-Schwartz – buditel amerických Slováků
 Bedřiška Markovičová Uždilová – česká malířka

jiný význam 
 Boban i Marko Marković Orkestar – srbská dechovka vedená Bobanem Markovićem a jeho synem Marko Markovićem 

podobná příjmení 
 Harry Markowitz – americký ekonom, autor teorie optimálního portfolia

Související články 
 Marek
 Marek (příjmení) 
 Markevič